Die Pentti-Isotalo-Trophäe ist eine Eishockey-Auszeichnung, die von der finnischen SM-liiga an den besten Linienrichter der Saison vergeben wird. Bis 1995 trug die Trophäe noch den Namen eines Sponsors und wurde dann erst zu Ehren des Schieds- und Linienrichters Pentti Isotalo umbenannt.

Preisträger

Weblinks 
 Liste der Gewinner bei liiga.fi

Liiga-Auszeichnung